Waves ( für ‚Wellen‘) steht für:
 Waves (Band), neuseeländische Folk-Rock-Band
 Waves (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2019)
 Waves (Kryptowährung), eine Kryptowährung
 Waves (Lied), Lied von Mr. Probz (2013)
 Waves Audio, Hersteller von Audio-Software
 Waves Vienna, Wiener Musikfestival
 Waves (Einkaufszentrum), größtes Einkaufszentrum in Dänemark

Die Abkürzung WAVES steht für:
 Women Accepted for Volunteer Emergency Service, siehe WAVES

Siehe auch:
 Wave